Ахмед Решид, Ахмед Решид Хабібу (нар. 11 грудня 1998, Аддис-Абеба, Ефіопія) — ефіопський футболіст.
 Мустафа Решид-паша (тур. Koca Mustafa Reşid Paşa, 13 березня 1800, Стамбул — 17 грудня 1858) — османський дипломат і державний діяч.